Вильяфуэрте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-дель-Эсгева. Занимает площадь 26 км². Население — 123 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида